O FEA Rugby Clube, também conhecido como FRC, é um clube de Rugby cujo início teve origem no time da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), que fica na cidade de São Paulo, SP, Brasil.

História 
Apesar de algumas gerações de alunos da FEA-USP terem se organizado antes para jogar partidas esporádicas de rugby, consideramos que a prática do rugby na faculdade teve início somente no ano de 1996, quando o esporte foi incluído na lista dos que participam do INTERUSP, a maior competição esportiva da comunidade uspiana. No ano seguinte, a geração de atletas conseguiu montar a infra-estrutura básica necessária para iniciar de forma consistente os treinos em 1998. Desde então, o rugby vem crescendo dentro da FEA-USP, crescimento este que é o resultado da dedicação dos atletas ao longo destes anos. Hoje em dia, trata-se da modalidade com o maior número de atletas participantes na faculdade (mais de 30 jogadores regulares).

Buscando constantemente a evolução técnica, a equipe de 2000 passou a competir em alguns torneios contra equipes tradicionais de fora do meio universitário como Pasteur Athletique Club, Rio Branco Rugby Clube, São José Rugby Clube e outras. Disputando partidas contra jogadores experientes, diversos deles com passagens pela Seleção Brasileira, o FEA Rugby reafirmou sua disposição no sentido do constante aprimoramento técnico.

Em 2007 foi iniciado um movimento para alterar o horário em que eram realizados os treinos para que todos pudessem participar dos exercícios, independentemente de estarem trabalhando ou estudando. Como a alteração do horário para depois do término das aulas do período noturno implicaria treinar num campo alugado, foi iniciada a primeira etapa no sentido de formar, finalmente, o FEA Rugby Clube. O grupo resolveu dar este importante passo, porque entendeu que estaria prestes a atingir massa crítica (em número de atletas e ex-atletas) para formar um clube de rugby próprio, onde todos (calouros, veteranos, alunos e ex-alunos) teriam a oportunidade de aprimorar e praticar o esporte que aprenderam a jogar durante os anos de USP, com uma vantagem que nenhum outro clube de rugby conseguia propiciar: teria os seus próprios valores, costumes, tradições, histórias, etc. e manteriam-se vivos os fortes laços de amizade que foram desenvolvidos nos dez primeiros anos de história do time.

Treinos

Universitário 
Nos treinos do FEA Rugby Universitário só podem participar pessoas matriculadas na USP e com acesso ao CEPEUSP (Clube de Práticas Esportivas da USP).

Clube 
Já os treinos do FEA Rugby Clube são abertos a qualquer atleta ou pessoa interessada em praticar rugby, independentemente da idade ou de estar cursando ou não o nível superior.

Títulos 
  Interusp campeão 2 vezes (2010, 2013)
  Campeonato Paulista de Rugby Acesso campeão 1 vez (2013)
  Copa USP de Rugby campeão 4 vezes (2001, 2002, 2003, 2005)
  Torneio Economíadas de Rugby Sevens campeão 8 vezes (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
  Torneio UFF Sevens campeão 1 vez (2008)
 CUPR-A campeão 1 vez (2009)
 LPRU-B campeão 1 vez (2003)

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Times de rugby de São Paulo
Esporte na cidade de São Paulo
Universidade de São Paulo